Il doppio del torneo di tennis Cali Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco Montana e Claude N'goran che hanno battuto in finale Otavio Della e Gustavo Kuerten 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Leander Paes /  Maurice Ruah (quarti di finale)
 Tamer El Sawy /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

 Wayne Black /  László Markovits (quarti di finale)
 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1995